«Пиковая дама» — художественный фильм Петра Чардынина (1910).
 «Пиковая дама» — художественный фильм Якова Протазанова (1916).
 «Пиковая дама» — художественный фильм Александра Разумного (1927).
 «Пиковая дама» — художественный фильм Торолда Дикинсона.
 «Пиковая дама» — художественный фильм Романа Тихомирова (1960).
 «Пиковая дама» — телеспектакль Петра Фоменко (1969).
 «Пиковая дама» — телевизионный фильм Януша Моргенштерна (Dama pikowa, 1972).
 «Пиковая дама» — телевизионный фильм Игоря Масленникова (1982).
 «Пиковая дама» — телеспектакль Петра Фоменко (1985).
 «Пиковая дама» — фильм Брайана Ларджа (2002).
 «Дама пик» — художественный фильм Павла Лунгина.